Das Kosmodrom Jasny (, auch: Dombarowski, Домбаровский) ist ein Raketenstartplatz 7 km nördlich der Stadt Jasny in Russland.

Es handelt sich um einen Standort für Interkontinentalraketen der Strategischen Raketentruppen der russischen Streitkräfte. Jasny ist Stationierungsort der mit Raketen vom Typ R-36M ausgerüsteten 13. Raketendivision (). Die Dnepr-Raketen wurden von der Firma ISC Kosmotras aus unterirdischen Silos gestartet.

Startliste

Weblinks 
 Kosmotras: Yasny launch base (englisch)

Einzelnachweise 

Verkehrsbauwerk in der Oblast Orenburg
Jasny
Raumfahrt (Russland)
Jasny